Митрополи́т Афана́сий (, в миру Аристи́дис Бахо́с ; ) — архиерей Элладской православной церкви, митрополит Элеаский (с 2022), перед этим — епископ Оленский (с 2009), викарий Элеаской митрополии.

Биография 
Родился 10 февраля 1954 года в Ксилокера, в Греции.

В 1982 году окончил богословский институт Афинского университета.

В 1976 году митрополитом Элеаским Афанасием (Василопулосом) был рукоположен в сан диакона, а 5 сентября 1982 года митрополитом Элеаским Германом (Параскевопулосом) был рукоположен в сан пресвитера. Был настоятелем монастыря Ано Диврис (Ιερά Μονή Χρυσοπηγής Δίβρης) и проповедником митрополии

13 октября 2009 года решением Священного синода иерархии Элладской православной церкви был избран (61 голосом из 73 избирателей) для рукоположения в сан епископа Оленского, викария Элеаской митрополии (архимандрит Дамаскин (Петракос) — 0 голосов, архимандрит Феоктист (Клукинас) — 1 голос; 10 бюллетеней были пустыми и 1 недействительный).

1 ноября 2009 года в соборе святителя Николая в городе Пиргосе состоялась его архиерейская хиротония. В хиротонии приняли участие: архиепископ Афинский Иероним (Лиапис), митрополит Закинфский Хризостом (Синетос), митрополит Моневасийский Евстафий (Спилиотис), митрополит Элеаский Герман (Параскевопулос), митрополит Мантинейский Александр (Пападопулос), митрополит Трифилийский Хризостом (Ставропулос), митрополит Фиванский Георгий (Мандзуранис) и епископ Элийский Феодорит (Цириготис).

Примечания 

Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Элладской православной церкви